Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gerald Battrick e Graham Stilwell che hanno battuto in finale Colin Dibley e Charlie Pasarell 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Paul Gerken (semifinali)
 Jeff Borowiak /  Haroon Rahim (quarti di finale)

 Colin Dibley /  Charlie Pasarell (finale)
 Gerald Battrick /  Graham Stilwell (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1973